Galileo — оригинальная немецкая познавательная телепередача, транслирующаяся с 30 ноября 1998 года. Выходит ежедневно с 19:05 до 20:15 (по Берлинскому времени) на канале ProSieben.

Претензии и критика

Концепция 
Со стороны многих известных учёных программа Galileo позиционируется как псевдо-научная телепрограмма. Качество образовательной концепции программы оценивается как относительно-высокое, в то же время качество материала оценивается как сомнительное. По этой причине программа позиционируется как «развлекательный тележурнал», а не как «научно-познавательный тележурнал». Хотя программа не продается под этим именем, концепцию дизайна и самой программы в целом могут использовать другие страны для производства своих телепередач.

На самом деле программа довольно часто пытается произвести впечатление научного тележурнала; зачастую так её и называют, особенно в рекламе. Таким образом ProSieben создает впечатление телепрограммы высокого класса. Это впечатление обманчиво, поскольку так называемые «эксперименты» в программе основаны не на научной основе, а лишь создают впечатление о ней. Также в программе часто присутствует скрытая реклама, которую дают рекламодатели ProSiebenSat.1 Media AG. Соответствующие названия и логотипы четко видны.

Журналист и исследователь Клаус Майер говорит, что Galileo с 1998 года в развлекательной форме сообщает зрителям знания, а успех программы сделал её законодателем медиа-моды на передачи подобного формата. Но критерием успеха является не актуальность контента, а размер целевой аудитории. Поэтому сюжетами становятся лишь темы, которые можно эффектно представить на экране, и, сверх того, имеющие отношение к повседневной жизни зрителей.

Качество сюжетов 

Многие уважаемые учёные жалуются на неинформативность сюжетов. Часто допускаются фактические ошибки. Например, в одной из передач (16 июля 2008) луна была названа планетой, а гидроксид натрия — ядовитым веществом, цвет куриных яиц был связан с цветом оперения кур. В другой программе сообщалось, что номинальное напряжение бытовой электросети в Германии составляет 220 вольт (в действительности — 230 вольт с 1987 года).

Длинные сюжеты обычно содержат относительно мало информации, причём критическая информация по теме часто игнорируется. В выпуске от 18 июня 2009 года в сюжете было сказано, что пилоты реактивных самолетов подвергаются перегрузке 3g, через две минуты в том же сюжете озвучено значение 9g, тем самым наблюдалось противоречие. В выпуске от 8 сентября 2009 года утверждалось, что в калифорнийской Долине Смерти не работают навигационные приборы.

Пищевая промышленность 

Часто в сюжетах про производство пищи не называются определенные элементы, редакторы ссылаются на якобы «секреты» производителей. Большинство этих элементов используются на производствах в Европе, и не считаются секретами производителей.

Атомная промышленность 

В июле 2009 года экологическая группа Гринпис подвергла критике сюжет программы, посвященный обеспечению безопасности реакторных блоков АЭС Изар. Программа Galileo была обвинена в использовании манипулятивной компьютерной графики и сообщении неверных данных. Гринпис требовал опровержения ложной информации. Несмотря на обещания редакции, это требование так и не было выполнено программой.

Логотип 
За всю историю телепередача сменила один логотип. Нынешний — второй по счёту:

«Галилео — путешествия и знания» 

С 16 апреля 2011 года создатели Galileo запустили субботнюю программу «Галилео — путешествия и знания», ведущим которой стал Стефан Гоудди. Общая концепция программы это путешествие по разным странам, информация об этой стране и о людях, с экстраординарными способностями.

Ответвления программы 

Программы, рассматривающие отдельно взятые темы:
 Тайны Galileo — программа, рассматривающая мистические события и тайны, не разгаданные до сих пор
 Galileo X.perience — программа, рассказывающая о людях, выживших в катастрофах, несмотря на их низкую вероятность выжить.
 Galileo Spezial — программа, транслирующаяся на специальных мероприятиях
 Galileo History — программа, рассматривающая исторические факты
 Галилео — российский вариант передачи, с тремя ведущими - Александром Пушным, Владимиром Маркони и Даней Крастером, совмещающий в себе как немецкие сюжеты, так и собственные, российские.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Galileo на IMDb

Телепередачи Германии
Научно-популярные телепередачи
Телепередачи, запущенные в 1998 году
Интернациональные телепроекты
ProSieben